Sahirne (ukrainisch Загірне; russische Entsprechung Загорное/Sagornoje) ist der Name mehrerer Dörfer in der Ukraine:

Sahirne (Polohy) in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
Sahirne (Stryj) in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
Sahirne (Starokostjantyniw) in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw

Siehe auch:
Pidhirne
Hirne
Nahirne